Потье́ () — французская фамилия, происходящая от слова «горшечник».

 Потье, Анри Ипполит (; 1816—1878) — французский композитор.
 Потье, Брайан (род. 1977) — американский хоккеист-защитник.
 Потье, Жозеф (1835—1923) — французский бенедиктинец, музыковед.
 Потье, Карл Иванович (1786—1855) — российский инженер, педагог, генерал-лейтенант.
 Потье, Мишель (Michel Potier; Poterius) — французский алхимик XVII столетия.
 Потье, Огюстен (ум. в 1650 г.) — аббат; епископ в Бове, придворный капеллан Анны Австрийской.
 Потье, Реми (1727—1812) — французский богослов.
 Потье, Роберт-Жозеф (1699—1772) — французский юрист, судья и профессор.
 Потье, Эдмонд (1855—1934) — французский археолог.
 Потье, Эжен (1816—1887) — французский революционер, анархист, автор слов гимна «Интернационал».
 Потье де Новьон, Николя (1618—1693) — французский политик.

География
 Потье — деревня в Калужской области.

См. также 
 Семья Потье